Mr Big (Seks w wielkim mieście)
 Johnny Preston